Beatriz de Este, (en italiano: Beatrice d'Este; Ferrara, 29 de junio de 1475 - Milán, 3 de enero de 1497), duquesa de Milán y una de las más hermosas y cultivadas princesas del Renacimiento italiano, era hija de Hércules I de Este y hermana menor de Isabel de Este y Alfonso de Este.

Vida 
Se desposó pro verba en 1480 con Ludovico Sforza (conocido como el Moro), duque de Bari, regente y más tarde duque de Milán, cuando ella tenía cinco años, y se casó con él en enero de 1491.

Beatriz contrajo matrimonio con Ludovico en una doble boda Sforza-Este. Ludovico se casó con Beatriz, mientras que el hermano de ésta, Alfonso de Este, se casó con Ana Sforza la hermana de Gian Galeazzo Sforza. Leonardo da Vinci organizó las celebraciones de boda.

La hermana de Beatriz y Alfonso, Isabel de Este (1474–1539) se casó con Francisco II Gonzaga, marqués de Mantua.

Había sido educada cuidadosamente, y conquistó por sí misma una posición como señora de una de las más espléndidas cortes de Italia al rodearse de hombres cultivados, poetas y artistas, como Niccolo da Gorreggio, Bernardo Castiglione, Bramante, Leonardo da Vinci y muchos otros. Leonardo le ofreció un retrato como regalo de boda, una bella pieza de arte renacentista. En 1492 visitó Venecia como embajadora de su marido en sus tramas políticas, que consistían principalmente en el deseo de ser reconocido como duque de Milán.A la muerte de Gian Galeazzo Sforza, la usurpación de Ludovico fue legalizada, y después de la Batalla de Fornovo (1495) tanto él como su esposa intervinieron en el congreso de paz de Vercelli entre Carlos VIII de Francia y los príncipes italianos, en el que Beatriz mostró gran habilidad política. 

En la noche del 2 de enero de 1497 durante un ballet, una de las tantas fiestas ofrecidas por Ludovico Sforza, Beatriz siente dolores, sufriendo un parto prematuro a medianoche, falleciendo la madrugada del 3 de enero de 1497 antes de cumplir veintidós años de edad. El niño nació muerto.

Beatriz perteneció a la mejor clase de damas renacentistas, y fue una de las grandes influencias culturales de la época; a su mecenazgo y buen gusto se debe en gran medida el esplendor del Castillo de Milán, de la Cartuja de Pavía y de muchos otros edificios famosos en Lombardía. Bajo sus auspicios se construyeron obras maestras del Quattrocento, como Santa María de las Gracias de Milán o el palacio de Ludovico el Moro en Ferrara. El cronista Francesco Muralto destacó su belleza y su amor por la danza, y la describió además como una "inventora de nuevas prendas". 

Un fresco con su retrato está enfrente de La última cena, de Leonardo. Investigaciones realizadas entre 2010 y 2013 por Martin Kemp y Pascal Cotte, confirmaron que el famoso retrato de una dama de Ambrogio de Predis no la representa a ella, sino a Ana Sforza, siendo auténticos retratos suyos el de la Pala Sforzesca y un busto tallado por Giovanni Cristoforo Romano.

Fue madre de:
 Maximiliano Sforza (1493-1530), duque de Milán 1512-1515
 Francisco II Sforza (1495-1535), duque de Milán 1521-1535

En la ficción 

Puede leerse sobre ella en la novela de 1975 The Second Mrs. Gioconda, sobre Leonardo da Vinci, escrita por E. L. Konigsburg.

Referencias 

Princesas de la casa de Este
Nacidos en Ferrara
Fallecidos en Milán
Nobles italianas del siglo XV
Fallecidas por parto
Duquesas consortes de Milán (con la casa Sforza)
Duquesas consortes del siglo XV